Patrick Stevens puede referirse a las siguientes personas:

 Patrick Stevens (atleta), (1968-) atleta belga;
 Patrick Stevens (taekwondo) (1979-), practicante de taekwondo neerlandés.